Älmhult (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Kronobergs län
Älmhult (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente